Тэдонган:

 Тэдонган — река в КНДР. Берёт начало в горах Ранрим на севере страны.
 Тэдонган — один из наиболее распространённых и любимых сортов пива в Северной Корее.